Seznam vítězů kanadského bodování na mistrovství světa od roku 1956.

Mistrovství světa 

Vítězové kanadského bodování MS
Mistrovství světa v ledním hokeji